O Grande Livro Disney é um livro infantil brasileiro publicado pela Abril Cultural nos anos 70.

Em capa dura e grande formato, o livro traz informações e atividades sobre uma ampla gama de personagens Disney do cinema e dos quadrinhos, desde Margarida, Mickey e Capitão Mobidique até os astros de longa-metragens clássicos como Aristogatas, Cinderela e Peter Pan.

O Grande Livro Disney era dividido em seções de 16 páginas (correspondentes aos fascículos originais), cada uma dedicada a um personagem ou grupo de personagens, que mantinham um esquema rigoroso de subdivisões:

 A história do personagem (ou grupo), em 1 página. Era uma das raras ocasiões na época em que os artistas de quadrinhos da Abril podiam assinar seu trabalho.
 Uma história em quadrinhos representativa, em 3 páginas.
 Um esquema para desenhar o personagem, em 1 página.
 Um artigo sobre o tema que o personagem representa, em 2 páginas.
 Quatro instruções de brinquedos para fazer em casa (alguns exemplos: o cofrinho-Caixa-Forte do Tio Patinhas, o gorro do Pato Donald, o pandeiro do Zé Carioca), em 2 páginas cada. Às vezes um dos brinquedos era substituído por alguma espécie de brincadeira (como as adivinhas do Pateta) em duas páginas.
 Um roteiro para teatrinho, em 1 página, originalmente destinado às marionetes incluídas nos fascículos.

Completavam O Grande Livro Disney um amplo material introdutório, com a biografia de Walt Disney, os parques temáticos da Disney, uma paisagem de Patópolis em páginas desdobráveis, e um índice detalhado.

História 
Com o título Grande Almanaque Disney e o slogan "Um livrão pra montar aos pouquinhos", a obra foi lançada em 1977 em fascículos vendidos em bancas. Um elemento exclusivo dos fascículos do Grande Almanaque Disney eram as peças recortáveis, presentes nas contracapas dos fascículos, usadas para fazer marionetes dos personagens. Pouco depois a Abril Cultural reuniu os fascículos sob novo título e novo design de capa, passando a vender O Grande Livro Disney em marketing direto.

Literatura infantojuvenil
Publicações da Walt Disney
Abril Jovem